Luca Francesconi (1956) – compositore italiano
 Luca Francesconi (1979) – artista italiano
 Luca Francesconi (1983) – pallavolista italiano